Barcelona Open Banco Sabadell 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour 500 z cyklu Barcelona Open Banco Sabadell rozgrywany w dniach 18–24 kwietnia 2011 roku w Barcelonie na kortach ziemnych o puli nagród 1 995 000 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Przypisy

Bibliografia 
 
 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Hiszpanii